Slovo Štěpán má více významů:

 Štěpán, křestní jméno
 Štěpán (příjmení)

místní názvy 
 Štěpán (přírodní rezervace), přírodní rezervace v Moravskoslezském kraji
 Svatý Štěpán (Brumov-Bylnice)
 Štěpánov (Kladno), bývalá osada (1783–1930) kterou založil Stephan Rautenstrauch, dnes v městské části Kročehlavy